Reklame ist:

 Werbung
 Reklame (Ingeborg Bachmann), ein Gedicht
 Reklame! Eine Fernsehsendung

Siehe auch:
 Reclam
 Reklamante
 Reklamation
 Reklamierung

nl:Reklame